El término Romashki (en ucraniano y ) puede referirse a:

Romashki (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Romashki (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Romashki (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Romashki (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Romashki (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Romashki (Myronivka, Kiev), localidad del raión de Myronivka del óblast de Kiev, en Ucrania.
Romashki (Myronivka, Kiev), localidad del raión de Rokitnoye del óblast de Kiev, en Ucrania.
Romashki (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Romashki (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.